Troyer est un patronyme particulièrement répandu dans les communautés Amish et Mennonites. Ce nom provient des formes allemandes du Pennsylvania Dutch des noms ,  et .

Patronyme 

  (1837–1920), compositeur américain ;
  (born 1949), musicien claviériste américain ;
  (1780–1851), noble et philanthrope autrichien ;
  (1753–1842), fermier, homme d'affaires et exorciste canadien ;
  (1938-2018), coureur automobile américain ;
  (1831-1886), Amish-Mennonite "sleeping preacher" ;
 Verne Troyer (1969-2018), acteur et cascadeur americain ;
  (1932–1991), journaliste canadien.
 Kristin De Troyer (born 1963) théologien belge.

Voir aussi 
Syndrome de Troyer, type de paraplégie spastique familiale

Références